Bert Anciaux (1959-), homme politique belge ;
 Jean-Paul Anciaux (1946-), homme politique français ;
 Philippe Anciaux (1948-), auteur-compositeur-interprète belge ;
 Vic Anciaux (1931-2023), homme politique belge flamand, père de Bert.

Patronyme belge